Вацлав Йирачек (; ,  — , ) — чешский дирижёр и композитор.

Вырос в городе Тршебонь, где окончил гимназию. В 1939—1944 гг. учился в Пражской консерватории у Павла Дедечека и Метода Долежила (дирижирование), ,  и Павла Борковца (композиция), занимался также как пианист в классе Рудольфа Клира (1933—2020). В 1944—1945 гг. совершенствовался как дирижёр в Высшей школе Пражской консерватории под руководством Вацлава Талиха, одновременно работая в немецком оперном театре Праги как корепетитор.

После восстановления независимости Чехословакии продолжил работу в Национальном театре, сперва как корепетитор, затем в 1945—1948 гг. как дирижёр балетных спектаклей. Затем до 1951 г. работал как оперный и балетный дирижёр в Остравской опере.

Вернувшись в Прагу, в 1951—1961 гг. был вторым дирижёром Симфонического оркестра Пражского радио, в 1960—1961 гг. руководил также хором Пражского радио. В 1957 г. дирижировал гастролями  в СССР, Монголии, КНДР и Китае. 24 мая 1957 года в Праге дирижировал чехословацкой премьерой Второго фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича (солист Михаил Воскресенский), спустя две недели после мировой премьеры этого сочинения в Москве. В 1959 г. гастролировал как балетный дирижёр в Берлине.

В 1961 г. недолгое время руководил Симфоническим оркестром Братиславского радио. С 1962 г. и до конца жизни возглавлял Государственный филармонический оркестр Остравы. Эпизодически выступал как пианист, аккомпанируя вокалистам.

Среди композиций Йирачека — скрипичная (1944) и фортепианная (1951) сонаты, струнный квартет, фортепианный квинтет. Три вокальных цикла Йирачека написаны на стихи Иржи Волькера, Станислава Костки Неймана и Йозефа Горы, Йирачек также положил на музыку «Мост Мирабо» Гийома Аполлинера (в переводе Ярослава Сейферта).

Погиб в авиакатастрофе самолёта Ил-18 при вылете из братиславского аэропорта.

Ссылки 
 Ivan Měrka. Vzpomínka na Václava Jiráčka

Дирижёры Чехии
Академические музыканты Чехии
Композиторы Чехии
Выпускники Пражской консерватории
Погибшие в авиакатастрофах